Nett peut désigner :
 Nett, une municipalité de l'État de Pohnpei aux États fédérés de Micronésie ;
 Nett, une marque de produits hygiéniques appartenant au groupe S. C. Johnson